1994 Голяма награда на Австралия е 10-о за Голямата награда на Австралия и шестнадесети последен кръг от сезон 1994 във Формула 1, провежда се на 13 ноември 1994 година на пистата Аделаида в Австралия.

Репортаж 
Състезанието ще се помни с инцидента на двама пилоти борещи се за титлата Деймън Хил и Михаел Шумахер като те се удрят и отпадат и германеца става световен шампион след като конкурента за титлата му отпада поради проблем в лявото окачване на гумата. Найджъл Менсъл печели 31-ва и последна победа в неговата кариера. Също така ще се помни това състезание като последно за отбора на Лотус който е седемкратен шампион при конструктурите.

Състезание 
Шумахер поема водачеството на старта а Деймън Хил е втори. В 36 Шумахер губи контрол в своя Бенетон на завоя Йст Терейс и това даде шанс на британеца да го настигне и да го изпревари, но опита му е неуспешен и се удрят на петия завой. Шумахер е елимиран от пилота на Уилямс. Хил продължава да се състезава, но скоростта му е бавна и той се прибира в бокса. Той отпада от състезанието поради проблем в лявото окачване и по този начин 25-годишния Шумахер печели състезанието след разглеждането на инцидета от комисарите на състезанието.

Шумахер е обвинен от инцидента от няколкото комисари във Формула 1. Впоследствие в състезанието стюардските съдии решават като нормален инцидент и Шумахер не е обвинен. Така 25-годишния германец става запърви път германски световен шампион при пилотите. Преди това състезание Шумахер имаше 92 точки, а Деймън Хил с точка по-малко.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия